А́лая бу́ква:
 «Алая буква» — роман Натаниеля Готорна, опубликованный в 1850 году.
 «» — опера Вальтера Дамроша по книге Натаниеля Готорна (Карнеги-холл, ).
 Экранизации романа
 «» — короткометражный немой фильм Сиднея Олкотта (США, 1908).
 «Алая буква» — немой фильм с участием Кинга Бэггота и Люсиль Янг (США, 1911).
 «» — немой фильм с участием Линды Арвидсон (США, 1913).
 «Алая буква» — немой фильм  США, 1917.
 «Алая буква» — фильм производства корпорации Льюиса Селзника (США, 1920).
 «» — немой фильм с участием Сибил Торндайк (Великобритания, 1922).
 «Алая буква» — немой фильм Виктора Шёстрёма с участием Лилиан Гиш и Ларса Хансона (США, 1926).
 «» — фильм Роберта Виньолы с участием Коллин Мур (США, 1934).
 «Алая буква» — фильм Вима Вендерса с участием Сенты Бергер, Лу Кастеля и Ханса Блеха (ФРГ—Испания, 1973).
 «Алая буква» — фильм Марселя Кравенна с участием Доминик Венсан, Мориса Гарреля и Пьера Ардити (Франция, 1977).
 «» — телесериал с участием Мег Фостер (США, 1979).
 «Алая буква» — фильм с участием Деми Мур, Гэри Олдмена и Роберта Дюваля (США, 1995).
 Оригинальный сценарий
 «Алая буква» — фильм режиссёра Пён Хёка (Южная Корея, 2004).